Novosseltsev est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Новосельцев :
 Ivan Novosseltsev (1979-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe